Mas Oliver (Badalona), masia de Badalona
 Mas Oliver (Palamós)
 Pere Mas Oliver (1926-1991), tinent coronel mallorquí